Oliver Campbell ha difeso il titolo per l'ultima volta battendo nel challenge round Fred Hovey 7–5, 3–6, 6–3, 7–5.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1892